Kunstindustrimuseet kan syfta på:

 Kunstindustrimuseet i Köpenhamn, numera Designmuseum Danmark
 Kunstindustrimuseet i Oslo, numera en del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design